Blanquilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthyllis cytisoides.
El nombre común de la planta Cardaria draba.
El nombre común de la planta '''''Salvia lavandulifolia